Hosťovce ist der Name zweier Gemeinden in der Slowakei:
 Hosťovce im Okres Zlaté Moravce, siehe Hosťovce (Zlaté Moravce)
 Hosťovce im Okres Košice-okolie, siehe Hosťovce (Košice-okolie)